Ул:

 Ул — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Авейру.
 (3271) Ул — небольшой околоземный астероид из группы Амура (II).

См. также